

Miejscowości w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 
 Sędziszowa – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. złotoryjskim, w gminie Świerzawa 
 Sędziszowa – wieś w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Bobowa

Inne 
 Sędziszowa − nieczynna stacja kolejowa w Sędziszowej

Zobacz też 
 Sędziszowice, Sędziszów, Sędziszów Małopolski